Le genre masculin est un genre grammatical.
 Genre masculin est un film de Jean Marbœuf, réalisé en 1978 et resté inédit en salles.